Freire kan som auktorsförkortning betyda:

 Eliza Maria Xavier Freire
 Renata Angelica Prado Freire

Robotskapade auktorsförkortningar